Dit is de wereldranglijst van december 2001 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 19 december 2001.

Mannen 12